Корогодський Гарі — український та ізраїльський бізнесмен, блогер, меценат.
 Корогодський Зіновій Якович— російський радянський театральний режисер і викладач. Народний артист РРФСР (1980).
 Корогодський Овсій Гершанович (1902—1980) — радянський військовий історик, полковник.
 Корогодський Роман Миронович (1933—2005) — український кінокритик, літературо- та кінознавець, активний учасник руху шістдесятників.
Прізвища